Souto Maior (Sabrosa)
 Souto Maior (Trancoso)